Bärenbach (Hunsrück), een plaats in het district Rhein-Hunsrück-Kreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bärenbach (bij Idar-Oberstein), een plaats in het district Bad Kreuznach in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bruchweiler-Bärenbach, een plaats in het district Südwestpfalz in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts